Actinoporus är ett släkte av koralldjur. Actinoporus ingår i familjen Aurelianidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsanemoner
Actinoporus